Екатерина Агафиевна Заика (12 ноября 1910 год (по другим данным — 17 ноября), село Маячка, Полтавская губерния, Российская империя — 19 апреля 1995 года, село Маячка, Новосанжарский район, Полтавская область, Украина) — советская  колхозница, Герой Социалистического Труда (1950).

Биография 
Родилась 12 ноября 1910 года в крестьянской семье в селе Маячка, Полтавская губерния (сегодня — Новосанжарский район Полтавской области). В 1929 году вступила в колхоз имени Щорса Нехворощанского района Полтавской области. Первоначально работала рядовой колхозницей, позднее была назначена звеньевой полеводческого звена.

В 1949 году полеводческого звено под руководством Екатерины Заики собрало по 25 центнера подсолнечника с каждого гектара с участка площадью 10 гектаров. За этот доблестный труд она была удостоена в 1950 году звания Героя Социалистического Труда.

Участвовала во всесоюзной выставке ВДНХ.

В 1965 году вышла на пенсию.

Скончалась 19 апреля 1995 года в родном селе и была похоронена на местном сельском кладбище.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 июня 1950 года;
 Орден Ленина (1950);

Литература 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — : РИЦ «Кавалер», 2007.

Ссылки